Award.kz — казахстанская национальная премия среди веб-разработчиков. Целью премии является выявить наиболее весомые в художественном, технологическом и социально-культурном плане интернет-ресурсы Казнета. Принять участие в конкурсе может любой интернет-ресурс, удовлетворяющий любому из следующих условий: находящийся в домене .kz, рассказывающий о Казахстане, сделанный бывшими или нынешними казахстанцами.

История 
История премии берёт своё начало в 1999 году. Первый конкурс веб-сайтов Казнета, под названием «Лучшая web-страница 1999» инициирован веб-группой компании Nursat. В то время целью конкурса был поиск талантливых веб-дизайнеров и программистов для самой компании Nursat. Идея была подхвачена на следующий год компанией Iteca. С целью стимулировать развитие казахстанского Интернета, Iteca организовала и провела конкурс в 2000—2001 годах под названием «Лучший сайт KITEL».

Название «Award.kz» впервые прозвучало в 2002 году, начиная с которого организатором конкурса начало выступать объединение нескольких компаний и частных лиц. К 2007 году сформировался устойчивый коллектив оргкомитета, его силами был зарегистрирован Общественный фонд «Национальная интернет-премия AWARD.kz», с тех пор и по сей день конкурс проводит данная некоммерческая организация.

19 сентября 2014 года, в день празднования 20-летия Казнета, в Центральном парке культуры и отдыха в Алма-Ате была открыта аллея победителей национальной интернет-премии Award.kz, на которой были посажены именные ели победителей прошлых лет.

Обладатели гран-при

Ссылки 
 Официальный сайт премии Award.kz
 Award.kz в Фейсбуке

Примечания 

Интернет-премии